Het seizoen 2001/2002 van FC Groningen was het 31ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor de 20ste keer uit in de Eredivisie, nadat FC Groningen in het vorige seizoen op de veertiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. Het was het eerste seizoen onder trainer Dwight Lodeweges die daarmee Jan van Dijk opvolgde als eindverantwoordelijke. Onder zijn leiding eindigde FC Groningen op de vijftiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de kwartfinale, waarin Ajax te sterk bleek.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

2002
Groningen